Jardin (frz. für „Garten“), Le Jardin oder Jardín ist der Name folgender Orte:
 Jardin, Gemeinde im Département Isère, Frankreich
 Le Jardin, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Jardín, Gemeinde im Departamento de Antioquia, Kolumbien

Jardin ist der Familienname folgender Personen:
 Aldephonse Alexandre Félix du Jardin (1796–1870), belgischer Diplomat
 Alexandre Jardin (* 1965), französischer Regisseur und Schriftsteller
 Anne Jardin (* 1959), kanadische Schwimmerin
 Barbara Jardin (* 1991), kanadische Schwimmerin
 Dominique Jardin, österreichische DJ
 Eugene Jardin (1947–1992), deutsch-amerikanischer Künstler
 Nicolas-Henri Jardin (1720–1799), französischer Architekt
 Pascal Jardin (1934–1980), französischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Ruddy Jardin, französischer Skispringer

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Le Jardin, Kloster in Pleurs, Département Marne, Frankreich
 Dujardin
 Jardine
 Jarden